ZVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miandrivazo (Madagascar)